Zabka peut désigner :
 Żabka, un village polonais.
 William Zabka, un acteur, scénariste, réalisateur et producteur américain.
 Marek Żabka, un arachnologiste polonais.
 Zabka, un genre d'araignées.